

Cinema 
 Mouth to Mouth – film del 2005 diretto da Alison Murray
 Mouth to Mouth – film del 1978 diretto da John Duigan

Musica 
 Mouth to Mouth – album dei Lipps Inc. del 1979
 Mouth to Mouth – album dei The Blackeyed Susans del 1995
 Mouth to Mouth – album dei The Levellers del 1997
 Mouth to Mouth Records – etichetta discografica canadese